Ха́анья () — деревня в волости Рыуге уезда Вырумаа, Эстония. 

До административной реформы местных самоуправлений Эстонии 2017 года входила в состав волости Хаанья и была её административным центром.

География 
Расположена у шоссе Выру—Руусмяэ, в 16 километрах к югу от уездного центра — города Выру, в центральной части возвышенности Хаанья. Расстояние до Таллина — 275 км, до Выру — 15 км. Находится на территории природного парка Хаанья. Высота над уровнем моря — 248 метров.

На территории деревни находится гора Суур-Мунамяги — самая высокая точка Эстонии и всей Прибалтики, абсолютная высота которой составляет 318,1 метра.

Население 
По данным переписи населения 2011 года, в деревне проживали 162 человека, все — эстонцы.

Численность населения деревни Хаанья:

История 
Первое письменное упоминание о деревне относится к 1561 году (волостка Гани); в 1586 году упоминается Ara y Chania, в 1627 году — Hanni kuella, в 1638 году —  Hanikülla, в 1684 году — Hano Håff, в 1731 году — Haanhoff, в 1798 году — Hani M, в 1909 году — Haanja m.

В начале XVII века деревня входила в  Верстна (Verstna), принадлежавший городищу Вастселийна. В 1638 году в южной части деревни, на месте опустевших хуторов, была построена коронная мыза Хаанья (Hahnhof). На военно-топографических картах Российской империи (1846–1880 годы), в состав которой входила Лифляндская губерния, мыза обозначена как Ханховъ.

В 1920-х годах возникло поселение Хаанья, в 1977 году оно получило статус деревни и в том же году, в связи с кампанией по укрупнению деревень, с Хаанья была объединена деревня Хардомяэ (Hardomäe).

Инфраструктура 

В деревне есть основная школа-детский сад Хаанья-Руусмяэ, народный дом, библиотека, приёмный пункт семейного врача, два магазина, спортивный центр.

Школа работает с 1944 года и является очень необходимой для развития деревни. В 2003/2004 учебном году в школе насчитывался 81 ученик, в 2013/2014 учебном году — 73 ученика.

Народный дом работает в построенном в 1937 году доме туристов (архитектор Николай Кузьмин). На строительство народного дома - дома туристов государственным старейшиной Константином Пятсом было выделено 16 000 крон, общая его стоимость составила 24 224 кроны. Без поддержки руководителя государства это красивое здание не было бы возведено.

У подножия горы Мунамяги установлен памятник погибшим в Освободительной войне (открыт в 1932 году, снесён в 1940 году, восстановлен в 1988 году).

Галерея

Примечания 

Населённые пункты Эстонии
Вырумаа